hrabstwo Mecklenburg (ang. Mecklenburg County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Mecklenburg (ang. Mecklenburg County) w USA, w stanie Wirginia